

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Aleksandar Kolarov (1985- ), footballeur serbe ;
 Vassil Kolarov (1877-1950), homme politique bulgare ;

Homonymie de patronyme bulgare